Lipe je lahko:
 Lipe (vas v Sloveniji)
Lipe, Žagubica (Srbija)
 Lipe, Smederevo (Srbija)